Polemokrates () bezeichnet:

 Polemokrates (Sohn des Machaon), Arzt der griechischen Mythologie und Enkel des Asklepios
 Polemocrates von Elimeia, Vater des makedonischen Generals Koinos